В одиночному розряді тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Сандра Чеккіні здобула титул, у фіналі перемігши Раффаеллу Реджі 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Петра Губер (1-ше коло)
 Марселла Мескер (1-ше коло)
 Петра Деліс (2-ге коло)

 Сандра Чеккіні (переможниця)
 Раффаелла Реджі (фінал)
 Ева Пфафф (1-ше коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Barcelona Ladies Open